Impuls elektromagnetyczny (ang. electromagnetic pulse - EMP)
 EMP – niemiecki pistolet maszynowy, opracowany w 1935 roku.
 EMP 36 – pistolet maszynowy skonstruowany w firmie Erfurter Maschinenfabrik B. Geipel GmbH w latach 30. XX wieku.
 EMP 44 – pistolet maszynowy skonstruowany w firmie Erfurter Maschinenfabrik B. Geipel GmbH w latach 40. XX wieku.
 Ericsson Mobile Platforms – firma wchodząca w skład grupy Ericsson
 EMP Merchandising – niemiecki sklep zajmujący się sprzedażą wysyłkową